Miejscowości w Polsce:
 Paciorkowa Wola Nowa
 Paciorkowa Wola Stara